Turgidosculum är ett släkte av lavar. Turgidosculum ingår i familjen Mastodiaceae, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Turgidosculum